Ільмень має кілька значень:

Водойми 
 Ільмень — озеро в Новгородській області Росії.
 Ільмень — тип озер, характерний для південної степової зони Росії.

Див. також 
 Ільмен — у своїй космології вигаданому всесвіті Дж. Р. Р. Толкін використовував цю назву для «області чистого повітря» (див. Космологія Арди).